Parto puede referirse a:
Parto: el final del embarazo, la salida de un niño del útero de su madre.
Parto pretérmino, parto ocurrido antes de 37 semanas de gestación
Parto en casa, parto llevado a cabo en el domicilio
parto secreto o parto anónimo, institución legal que permite a la madre permanecer en el anonimato tras el parto
Parto: pueblo persa del antiguo Irán, que forjó un imperio a partir del siglo III a. C.